Yattaran est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Capitaine Albator en 1977.

Biographie fictive 
Yattaran entre aux ordres d'Albator sur l'Arcadia comme armurier, tout comme son père l'était pour Great Harlock, le père d'Albator. Il a eu le cœur brisé par un chagrin d'amour dans sa jeunesse.

Description

Physique

Personnalité
Yattaran est un flemmard passionné de modèles réduits. Il ne semble pas très ouvert au monde extérieur mais est très efficace lorsqu'une bataille éclate. C'est un mathématicien hors pair. Il est aussi l'officier chargé de l'armurerie. Il connait l'Atlantis aussi bien que son capitaine.

Création du personnage
Ce personnage s'inspire d'un des assistants de Matsumoto à l'époque à savoir Kaoru Shintani.

À propos du nom
Yattaran partage le même prénom que Tochīro dans la version française, à savoir Alfred ce qui porte grandement à confusion (surtout entre Albator 78 et Albator 84).

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Capitaine Albator (宇宙海賊キャプテンハーロック - Uchū kaizoku Kyaputan Hārokku, Leiji Matsumoto, 1977)

Série d'animation 
 Albator, le corsaire de l'espace (宇宙海賊キャプテンハーロック - Uchū Kaizoku Kyaputen Hārokku, Rintaro, 1978-1979, 42 épisodes) avec Hiroshi Ôtake (VF : Jacques Balutin)

Film d'animation 
 Albator, Corsaire de l'Espace (宇宙海賊キャプテンハーロック, Shinji Aramaki, 2013) avec Arata Furuta

OVA 
 Harlock Saga (Harlock Saga : Nibelung no yubiwa - Rhein no ôgon, Yoshio Takeuchi, 1999, 6 épisodes) avec Shigeru Chiba (VF : Michel Tugot-Doris)
Cosmowarrior Zero
 Captain Herlock : The Endless Odyssey (Space Pirate Captain Herlock Outside Legend, The endless odyssey, Rintaro, 2002, 13 épisodes) avec Naoki Tatsuta (VF : Cyrille Monge)

Remarque
Les événements d'Albator 84 étant antérieur à ceux de 78, il n’apparaît pas dans l'anime et c'est Tochirō qui est aux commandes de l'artillerie de l'Arcadia

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1977